peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (États-Unis)
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
   (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  motorisée de la Garde (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)